Als Große Isar werden folgende Nebenarme des Flusses Isar bezeichnet:

 die Große Isar (Landshut), die südlich der Insel Mitterwöhr fließt
 die Große Isar (München), die westlich der Museumsinsel und der Praterinsel fließt